Tammy steht für:
 Tammy (Vorname), weiblicher Vorname
 Tammy (1957), US-amerikanische Liebeskomödie von Joseph Pevney aus dem Jahr 1957
 Tammy (Lied), Oscar-nominiertes Lied von Jay Livingston und Ray Evans zum gleichnamigen Film aus dem Jahr 1957
 (3403) Tammy, einen Asteroiden
 Tammy Tell Me True (1961), erste Fortsetzung des Films von 1957
 Tammy and the Doctor (1963), zweite Fortsetzung des Films von 1957
 Tammy, das Mädchen vom Hausboot, US-amerikanische Sitcom der Jahre 1965 bis 1966 in Anlehnung an den Film von 1957
 Tammy and the Millionaire (1967), dritte und letzte Fortsetzung des Films von 1957
 Tammy (Comic), britische Comicserie aus den Jahren 1971–1984
 Tammy – Voll abgefahren, US-amerikanische Filmkomödie von Ben Falcone aus dem Jahr 2014

Siehe auch:
 Tammi
 Tami